Die Espace Communautaire Lons Agglomération (ECLA) ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Jura in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sie wurde am 14. Dezember 2016 gegründet und umfasst 32 Gemeinden (stand: 1. Januar 2019). Der Verwaltungssitz befindet sich in der Gemeinde Lons-le-Saunier.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Espace Communautaire Lons Agglomération (vor 2017) und
 Communauté de communes du Val de Sorne.
Trotz der Namensgleichheit mit der Vorgängerorganisation handelt es sich um eine Neugründung mit anderer Rechtspersönlichkeit.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2018 verließ die Gemeinde Courbette den Verband und schloss sich der Communauté de communes de la Région d’Orgelet an.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2019 verließ die Gemeinde Baume-les-Messieurs die Communauté de communes Bresse Haute Seille und trat diesem Gemeindeverband bei.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Lons Agglomeration
Gemeindeverband im Département Jura
Gegründet 2016